«Слепой дождь…» — советский короткометражный фильм 1968 года режиссера Виктора Греся.

Сюжет 
Детско-юношеский фильм про первую любовь. Поэтический кинорассказ о робком чувстве мальчишки Саньки к соседской девушке Лене.

В ролях 
 Эльвира Осипова — Лена
 Станислав Бородокин — Олег
 Саша Колосницин — Санька
 Лев Перфилов — мужчина в черных очках

О фильме 
Съёмки фильма велись в Киеве в районе Русановки, на заборе у дома, где живут герои, видна табличка: «Ул. Марины Расковой, 36».

«Слепой дождь…» — изображает бытовой Киев шестидесятых — город свежих новостроек: новых игровых площадок и вновь открытых парикмахерских; город первой любви.

Фильм-наблюдение — действие происходит в настоящем времени. В нём отсутствует речь, актёры не говорят: художественный образ создается исключительно взаимодействием видеоряда и музыки.

Кроме музыки композитора Станислава Крутикова, в фильме звучат симфония № 40 Моцарта и вторая часть его же сонаты № 16.

На фоне идущих героев несут афишу (потом она будет установлена на кинотеатре) фильма «Мужчина и женщина» французского режиссёра Клода Лелуша.

Награды 
 Диплом жюри за режиссуру Всесоюзного фестиваля телефильмов (Ленинград, 1969 год)
 Главный приз «Золотая нимфа» за лучшую режиссуру Международного кинофестиваля телефильмов в Монте-Карло, 1970 год.

Примечания 

Фильмы СССР 1968 года
Чёрно-белые телефильмы СССР
Короткометражные телефильмы СССР 1968 года
Фильмы студии «Укртелефильм»
Молодёжные телефильмы СССР
Фильмы о Киеве
Фильмы Виктора Греся